Le terme Gare d'Avignon peut faire référence à :
 Gare d'Avignon-Centre, en service depuis 1849 ;
 Gare d'Avignon TGV, mise en service en 2001.

Avignon